Га́сем Хададифа́р (, 12 июля 1983, Исфахан) — иранский футболист, в настоящее время выступающий за иранский клуб «Зоб Ахан». Он играет на позиции полузащитника. Хададифар выступал за национальную сборную Ирана.

Клубная карьера 
Хададифар является игроком иранского клуба «Зоб Ахан» с 2003 года. Также он на правах аренды выступал за команды «Санат Нафт» и «Трактор Сази».

Международная карьера 
В 2010 году Хададифар впервые появился на поле в составе сборной Ирана в товарищеском матче со сборной Армении. 1 июня 2014 года он был назван в качестве игрока сборной Ирана, отправляющейся на Чемпионат мира 2014 под руководством главного тренера Карлуша Кейроша.

Личная жизнь 
У Гасема есть младший брат Алиреза, также являющийся футболистом клуба «Зоб Ахан».

Примечания

Ссылки 
 Гасем Хададифар на Persian League

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Санат Нафт»
Игроки ФК «Трактор» Тебриз